La Madonna di Port Lligat è il nome di due distinti dipinti, opera del pittore Salvador Dalí;

Madonna di Port Lligat – opera del 1949
Madonna di Port Lligat – opera del 1950